Metylotransferaza homocysteinowa – enzym ludzki
 Mass Transit Railway – system kolejowy w Hongkongu
 Mobile Termination Rate – rodzaj opłaty w telefonii